Assel peut référer à:

 Assel, un hameau dans la ville néerlandaise d'Apeldoorn
 Assel, un village dans le Grand-Duché de Luxembourg
 L'Assel, une rivière du Kazakhstan dans l'Oural